Alfani ist der Familienname folgender Personen:

 Augusto Alfani (1844–1923), italienischer Journalist und Pädagoge
 Domenico Alfani (um 1480–nach 1553), italienischer Maler, Vater von Orazio Alfani
 Gianni Alfani (zweite Hälfte 13. Jahrhundert), Florentiner Dichter des dolce stil nuovo
 Guido Alfani (1876–1940), italienischer Servit und Seismologe
 Ines Alfani-Tellini (1896–1985), italienische Opernsängerin (Sopran) und Gesangspädagogin
 Luigi Alfani (1866–nach 1928), italienischer Rechtsanwalt und kommunistischer Politiker
 Orazio Alfani (um 1510–1583), italienischer Architekt und Maler